Györi József
Győri József (1910–1983) labdarúgó
Győri József (1954) tanár, a Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona igazgatója
Győry József
Győry József (1928) gépészmérnök